Widów est le nom de plusieurs localités polonaises :

 Widów, village de la voïvodie de Mazovie
 Widów, village de la voïvodie de Silésie
 Widów, village de la voïvodie de Poméranie occidentale